La Final Four Cup di pallavolo femminile Under-18 è una competizione pallavolistica che si svolge con cadenza biennale, alla quale partecipavano le prime due squadre nordamericane e sudamericane nei rispettivi ranking continentali interessate all'evento.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni